Александр Черепнин: Черепнин, Александр Александрович (настоящая фамилия Hудель, псевдоним Ли;  1876 —1927) — балетный критик.
 Черепнин, Александр Николаевич (1899—1977) — русский и американский композитор, пианист, теоретик музыки, сын Николая Черепнина.